L'International Lawn Tennis Challenge 1925 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 20ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 25 nazioni: 16 nella zona europea e 9 nella zona americana.

Gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno battuto la Francia, nel challenge round che si è disputato al Germantown Cricket Club di Filadelfia negli Stati Uniti dall'11 al 13 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1925
 1925